dmax bezeichnet:
 Dmax, die maximale Dichte eines lichtempfindlichen Materials, siehe Dichte (Fotografie)
 DMAX, einen Fernsehsender
 Isuzu D-Max, ein Automodell

Abkürzung